Chris Traynor – chitarrista e bassista statunitense
Frank Traynor – musicista australiano

Pagine correlate
Trainor